

Armi 
 Talwar – arma bianca manesca del tipo spada

Marina 
 Classe Talwar – classe di fregate lanciamissili

Persone 
 Ramesh Talwar – regista indiano